nyúlós költésrothadás
enyhe költésrothadás
tömlős költésrothadás